SS Baltic (1850), een stoomboot van de American Collins Line en blauwe wimpelhouder van 1851 tot 1856.
 SS Baltic (1871), een passagiersschip van de White Star Line van 1873 tot 1875.
 RMS Baltic (1903), een passagiersschip van de White Star Line dat tot 1905 het grootste ter wereld was.